Мену́хин, также Мину́хин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Мнуха). Известные носители:

 Менухин, Иегуди (1916—1999) — американский скрипач и дирижёр.
 Менухин, Ишай — председатель израильской организации Еш Гвуль, майор.
 Минухин, Сальвадор (1921—2017) — американский психотерапевт, профессор педиатрии и детской психиатрии.
 Мнучин, Стивен (род. 1962) — 77-й министр финансов США.

См. также 
 Менухин (фамилия)
 Мнухин (фамилия)
 Мнушкин

Примечания